Jani Hakanpää (né le  à Kirkkonummi, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Etelä-Vantaan Urheilijat, Hakanpää fait ses années juniors avec le Kiekko-Vantaa. Originellement non-répertorié durant le classement de mi-saison, il est classé  meilleur espoir européen durant le classement final en prévision du repêchage de 2010. L'année suivante, alors qu'il est désormais membre de l'organisation des Espoo Blues, Hakanpää est prêté à la sélection nationale junior qui évolue en Mestis. Il fait ses débuts avec les Blues la campagne suivante. Durant le repêchage 2012 de la KHL, il est sélectionné au  rang par l'Amour Khabarovsk. Le , il signe un contrat d'entrée avec Saint-Louis. Cependant, le , il est recoupé de la formation missourienne est renvoyé à Espoo. Cependant, lors de cette campagne, il quitte de nouveau la Finlande pour rejoindre les Rivermen de Peoria, club-école des Blues. En 2015, il retourne une nouvelle fois en Finlande pour ce joindre au Kärpät Oulu.

Carrière internationale 
Hakanpää représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2017-2018. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Kiekko-Vantaa U16 || Jr. C SM-sarja Q || 11|| 0|| 3|| 3|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 || Kiekko-Vantaa U16 || Jr. C SM-sarja || 13|| 3|| 4|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Kiekko-Vantaa U16 || Jr. C SM-sarja Q || 5|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Kiekko-Vantaa U16 || Jr. C SM-sarja || 8|| 2|| 2|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Kiekko-Vantaa U18 || Jr. B SM-sarja Q || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Kiekko-Vantaa U18 || Jr. B I-divisioona || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Kiekko-Vantaa U18 || Jr. B SM-sarja Q || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Kiekko-Vantaa U18 || Jr. B I-divisioona || 9|| 2|| 4|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Kiekko-Vantaa U18 || Jr. B SM-sarja Q || 12|| 1|| 5|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Kiekko-Vantaa U18 || Jr. B SM-sarja || 23|| 2|| 12|| 14|| 49|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 || Espoo Blues U20 || Jr. A SM-liiga || 36|| 3|| 20|| 23|| 61|| 12|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2010-2011 || Suomi U20 || Mestis || 8|| 1|| 2|| 3|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Espoo Blues U20 || Jr. A SM-liiga || 5|| 0|| 4|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Espoo Blues || Liiga || 41|| 5|| 7|| 12|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Espoo Blues || Liiga || 34|| 2|| 3|| 5|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Rivermen de Peoria || LAH || 14|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 54|| 4|| 4|| 8|| 33|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH || 64|| 1|| 7|| 8|| 47|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2014-2015 || Mallards de Quad City || ECHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 60|| 1|| 11|| 12|| 40|| 14|| 1|| 5|| 6|| 8
|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu || Liiga || 53|| 0|| 5|| 5|| 61|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Kärpät Oulu || Liiga || 58|| 6|| 18|| 24|| 44|| 16|| 3|| 4|| 7|| 18
|-
| 2018-2019 || Kärpät Oulu || Liiga || 52|| 11|| 12|| 23|| 94|| 17|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 5 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||47 ||1 ||12 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 42 || 0 || 1 || 1 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 15 || 2 || 1 || 3 || 4 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 80 || 4 || 8 || 12 || 43 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4
|-

| 142 || 7 || 10 || 17 || 80 || 18 || 0 || 2 || 2 || 8

Au niveau international 

| 2009-2010 || align="left"|International-Jr U18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  || 
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde U18 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6 || +3 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010-2011 || align="left"|International-Jr U19 || 7 || 0 || 3 || 3 || 10 ||  || 
|-
| 2010-2011 || align="left"|International-Jr U20 || 11 || 1 || 4 || 5 || 41 ||  || 
|-
| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U20 || 19 || 3 || 5 || 8 || 14 ||  || 
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde U20 || 7 || 1 || 2 || 3 || 6 || +3 || align="left"|  place
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"|
|-
| 2017-2018 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 16|| 2|| 2|| 4|| 10|| +2 || align="left"|
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 1 || 1 || 2 || 4 || +4 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1992
Naissance à Kirkkonummi
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Mallards de Quad City (ECHL)
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Choix de repêchage de l'Amour Khabarovsk
Joueur des Stars de Dallas